Jacuzzi puede referirse a:

 La bañera de hidromasaje o jacuzzi; tina de baño con agua caliente provista de varias tomas de llenado y vaciado.
 Jacuzzi (empresa), empresa multinacional italiana, con sede en Chino Hills, California (Estados Unidos), que produce bañeras de hidromasaje.
 «Jacuzzi» (canción), canción de la cantante colombiana Greeicy y la cantante y compositora brasileña Anitta.